Die Liste der Außenminister 2007 enthält sämtliche Außenminister der Welt, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2007 im Amt waren. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebieten sowie frühere oder spätere Amtszeiten sind kursiv geschrieben.

Literatur 
 Der Fischer Weltalmanach 2008. Fischer, Frankfurt am Main, September 2007, ISBN 978-3-596-72008-8.
 Der Fischer Weltalmanach 2009. Fischer, Frankfurt am Main, September 2008, ISBN 978-3-596-72009-5.

Weblinks 
 www.rulers.org

2007
Außenminister